L'abbondanza degli elementi nella crosta terrestre è mostrata in tabella con l'abbondanza crostale stimata per ogni elemento chimico in unitá di mg/kg o parti per milione (ppm) in massa (10.000 ppm = 1%).

Le difficoltà nello stimare l'abbondanza di elementi sono dovute al fatto che (a) la composizione della crosta superiore e inferiore è abbastanza diversa e (b) la composizione della crosta continentale può variare drasticamente a seconda della località.

Note

Bibliografia 
 BookRags,  .
 World Book Encyclopedia,  .
 HyperPhysics, Georgia State University,  .
 Serie di dati 140, statistiche storiche per i prodotti minerali e materiali negli Stati Uniti, versione 2011, USGS  .
 Eric Scerri, La tavola periodica, la sua storia e il suo significato, Oxford University Press, 2007

Voci correlate 
 Abbondanza degli elementi (pagina dati)
 Chimica atmosferica
 Numero Clarke — elenchi di dati storici e terminologia
 Elenco degli elementi chimici
 Nuclide primordiale

Struttura della Terra
Elementi chimici